Sæby kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Sæby – hovedby i den tidligere Sæby Kommune, nu Frederikshavn Kommune beliggende i Sæby Sogn (Frederikshavn Kommune)
 Sæby (Kalundborg Kommune) – en landsby i Sæby Sogn (Kalundborg Kommune)
 Sæby (Lejre Kommune) – en landsby i Sæby Sogn (Lejre Kommune)
 Sæby (Skive Kommune) – en bebyggelse, ejerlav i Sæby Sogn (Skive Kommune)

Se også 
 Sæby Sogn (Frederikshavn Kommune) – et sogn i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Provsti
 Sæby Sogn (Kalundborg Kommune) – et sogn i Kalundborg Kommune og i Kalundborg Provsti
 Sæby Sogn (Lejre Kommune) – et sogn i Lejre Kommune og i Lejre Provsti
 Sæby Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Salling Provsti
 Säby – navn på flere bebyggelser i Sverige
 Sæby Kirke – navn på flere kirker
 Sæbygård – navn på flere gårde